Päri (Lääne-Nigula), een plaats in de Estlandse gemeente Lääne-Nigula
 Päri (Viljandi), een plaats in de Estlandse gemeente Viljandi vald